O Estádio Municipal Virgílio do Nascimento é um estádio de futebol localizado na cidade de Nova Xavantina, no estado do Mato Grosso e tem capacidade para 2.000 pessoas.

Virgilio Nascimento